Serie A1 – campionato di baseball
 Serie A1 – campionato italiano maschile di canoa polo
 Serie A1 – campionato italiano di hockey su pista
 Serie A1 – campionato italiano femminile di hockey su prato
 Serie A1 – campionato italiano maschile di hockey su prato
 Serie A1 – campionato italiano femminile di pallacanestro
 Serie A1 – campionato italiano femminile di pallamano
 Serie A1 – campionato italiano maschile di pallamano
 Serie A1 – campionato italiano femminile di pallanuoto
 Serie A1 – campionato italiano maschile di pallanuoto
 Serie A1 – campionato italiano femminile di pallavolo
 Serie A1 – campionato italiano maschile di pallavolo
 Serie A1 – campionato italiano di softball

Pagine correlate 
 Serie A (disambigua)